Ореховский сельский округ

Калининградская область 

 Ореховский сельский округ Багратионовского района (до 2008 года)

Омская область 

 Ореховский сельский округ Одесского района
 Ореховский сельский округ Усть-Ишимского района

Тверская область 

 Ореховский сельский округ Ржевского района (до 2005 года)

Ульяновская область 

 Ореховский сельский округ Радищевского района